verkleinwoord van ster (doorverwijspagina)
 Asterisk of *, een typografisch symbool
 Sterretje (vuurwerk), een soort vuurwerk
 kleine beschadiging in het oppervlak van glas
 Sterretje (dier) (Botryllus schlosseri), een dier uit de klasse Zakpijpen
 alternatieve naam voor de Nieuw-Zeelandse zeepok (Austrominius modestus)
 bijnaam van Tony Wyczynski, een van de deelnemers aan Oh Oh Cherso